El término Dolphin puede referirse a:

 la palabra "delfín" en inglés;
 Dolphin (Smalltalk), una implementación comercial de Smalltalk, un lenguaje de programación;
 Dolphin (estación de trabajo), una estación de trabajo diseñada en Xerox Alto;
 Dolphin (emulador), un emulador de las consolas de Nintendo GameCube y Wii y que funciona en sistemas operativos Windows y Linux;
 Dolphin (explorador de archivos), un administrador de archivos de KDE;
 Dolphin (navegador)
 Dolphin (cohete), un cohete experimental;
 Clase Dolphin , submarinos de capacidad de ataque nuclear.